Монтейру () — португальське прізвище. Відомі носії:
 Ананіас Елой Каштру Монтейру — бразильський футболіст
 Антоніу Монтейру — президент Кабо-Верде
 Жуан Сезар Монтейру — португальський кінорежисер, актор і письменник
 Клаудія Монтейру — бразильська тенісистка
 Луїс де Матос Монтейру Да Фонсека — дипломат Кабо-Верде
 Мігел Монтейру — португальський футболіст
 Телма Монтейру — португальська дзюдоїстка

Див. також 
 Монтейро

Португальські прізвища